David Segui (1966-), joueur de baseball américain ; 
 Jacques Ségui (1938-2019), journaliste français ;
 Pierre Segui (1926-2007), acteur français ;
 Sauveur Fernandis Segui (1880-1936), prêtre salésien espagnol.